

Persone 
 Jan van Aken – nome di diversi uomini
 Sebastiaen van Aken (1648-1722) – pittore dei Paesi Bassi del Sud
 Vincenzo da Via Anfossi – aka Aken (n. 1972) – rapper italiano

Altro 
 Aken (Elbe) – comune tedesco
  è il nome giapponese del Pokémon Archen

Altri progetti